Das Visit Panama Tennis Cup 2018 war ein Tennisturnier, das vom 2. bis 7. April 2018 in Panama-Stadt stattfand. Es war Teil der ATP Challenger Tour 2018 und wurde im Freien auf Sand ausgetragen.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Offizielle Website (englisch)
 Turnierplan Einzel auf der ATP-Homepage (PDF; 78 kB)
 Turnierplan Doppel auf der ATP-Homepage (PDF; 64 kB)
 Turnierplan Einzelqualifikation auf der ATP-Homepage (PDF; 75 kB)

ATP Challenger Tour 2018
Tennisturnier in Panama-Stadt